

Порадув — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Порадув — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства